Sergiu Țopa (n. la 8 iulie 1990, Chișinău) este un pictor, ce îmbină în arta sa cubismul, noir, suprarealism și minimalism siluetic. În palmaresul personal sunt un șir de tablouri ce au fost apreciate de personalități din diverse domenii în întreaga lume. Cum ar fi celebrități  din showbiz, compozitori, actori, politicieni și oameni de afacere    . Din 2018 activează în funcție de paramedic pe ambulanță.

Biografie 
Sergiu Țopa s-a născut la data de 8 iulie 1990 la Chișinău, Republica Moldova. A absolvit facultatea "Economia mondială și Relații internaționale în management”, a obtinuț categoria de șef bucătar în urma studiilor la școala profesională în domeniul  alimentației publice. A absolvit Colegiul National de Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo" din Chișinău.Din 2018 activează în funcție de paramedic pe ambulanță în Chișinău.

După revenirea sa dintr-o călătorie din Mumbai, India, în 2016, a decis să își promoveze arta care pînă atunci a fost doar un hobby. Pictează tablouri pe diverse teme de critică socială,culturale și istorice. La fel, deseori, abordează și portretismul, unde operează cu simboluri specifice fiecărui personaj abordat. Lucrările acestuia combină cubismul, noir, suprarealismul și minimalismul siluetic..  

În cadrul unei expoziții organizate în Londra, au fost expuse 21 de lucrări, printre care și tabloul celebrului actor, Anthony Hopkins.

Pe 28 ianuarie 2021, Viceprim-ministra pentru reintegrare a Republicii Moldova, Olga Cebotari, alături de pictorul Sergiu Țopa, în incinta Guvernului Republicii Moldova, a oferit un tablou personalizat pentru Reprezentantul Special al OSCE, Thomas Mayr-Harting.

De asemenea, s-a întilnit cu Dan Negru, prezentatorul român, considerat Regele Audienței. Sergiu Țopa i-a dăruit prezentatorului, în cadrul emisiunii sale ”Roata Norocului”, realizată în Moldova, un tablou personalizat cu multe elemente care ilustrează date din viața familiei sale.« Mamă, ce tare! Mulțumesc foarte tare! Excelent! O să-l pun acasă.»

—A spus Dan Negru 

Sergiu Țopa a prezentat arta sa Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Tabloul acestuia în prezent este expus în biblioteca prezidențială.« Impresionant, sunteți foarte talentat. Sper să reușiți să creați cât mai mult, să aveți timp și să aveți admiratori »

—A spus Maia Sandu 
Pe 18 iunie 2021 a fost decorat cu Insigna A.O. de argint „Ștefan cel Mare și Sfânt”, în cadrul unui eveniment consacrat Zilei lucrătorului medical.

În prezent numărul de celebrități din showbiz, compozitori, actori, politicieni și oameni de afacere care dețin tablourile acestuia, a depășit cifra de 60.

Politică 

Showbiz

Note

Pictori români în viață